Stichting Nationale Plantencollectie
 Single nucleotide polymorphism (een enkel-nucleotide polymorfisme)
 SNP Natuurreizen, een Nederlandse touroperator, onderdeel van ANWB
 Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)
 Strevers naar Perfectie, een Vlaamse Studentenclub 
 Scottish National Party
 SNP Media
 Slowaakse Nationale Opstand van 1944 (Slowaaks: Slovenské národné povstanie, afgekort SNP)